Die Liste der Possadniks von Nowgorod führt die Statthalter der Stadt Nowgorod vom 9. Jahrhundert bis 1478 auf.

Die Statthalter verwalteten die Stadt im Auftrage der dortigen Fürsten. Seit 1136 führten sie die Republik Nowgorod im Auftrag der Wetsche, der Volksversammlung. 1478 wurde Nowgorod in das Großfürstentum Moskau eingegliedert und die Statthalter von dort bestimmt.

Liste der Posadniks 
Abkürzungen: E= Erste Nowgoroder Chronik, N=Nestorchronik, J= Joachimschronik, x/x= Listennummer in Erster bzw. Vierter Nowgoroder Chronik

Siehe auch 
 Liste der Fürsten von Nowgorod

Weblinks 
  (russisch)

Person (Weliki Nowgorod)
Nowgorod
Nowgorod